Ophiodoris är ett släkte av ormstjärnor. Ophiodoris ingår i familjen Ophionereididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ormstjärnor
Ophiodoris